Cẩm Ly, een zangeres uit Vietnam.
 Cẩm Lý, een xã in het district Lục Nam, provincie Bắc Giang, Vietnam.